

Musica 
 Storytellers – album di Crystal Waters del 1994
 VH1 Storytellers: Johnny Cash & Willie Nelson – album di Johnny Cash e Willie Nelson del 1998
 VH1 Storytellers – album di Ringo Starr del 1998
 Storytellers – album di Meat Loaf del 1999
 VH1 Storytellers – album di Bruce Springsteen del 2005
 MTV Storytellers – album di Piero Pelù del 2007
 MTV Storytellers - Bluvertigo – album dei Bluvertigo del 2008

Televisione 
 VH1 Storytellers – programma televisivo di VH1
 MTV Storytellers – programma televisivo di MTV Italia, sul format di VH1 Storytellers
 Storytellers – miniserie televisiva statunitense